Século - em inglês, century
Ou ainda:
Century (banda)

Localidades

Century (Flórida)
Century Village

Empresas
Century Media
Grupo Century - uma empresa brasileira fundada em 1954, em São José dos Campos

Desambiguação
Desambiguações de topônimos